Teiuș se poate referi la:
 :
 Teiuș, localitate în județul Bacău
 :
 Teiuș, localitate în județul Olt
 :
 Teiuș, mai demult: Tiuș (, , în trad. "Spini"), oraș în județul Alba

Vezi și 
 Teiușu (dezambiguizare)
 Teius
 Teius, un gen de șopârle din familia Teiidae
 tăiuș (dex online)

Toponime românești